Außenhaut steht für:
 Außenhaut, in der Botanik das Abschlussgewebe von höheren Pflanzen, siehe Epidermis (Pflanze) und Periderm

 Bordwand, äußere Verkleidung eines Schiffes
 Flugzeugrumpf, äußere Verkleidung oder Bespannung eines Flugzeugs
 Gebäudehülle, bestehend aus Fassaden und Dach